3 miejscowości w Polsce: 
 Krery – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice 
 Krery – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Krery – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów